Герреразаври́ды  — семейство базальных ящеротазовых динозавров.

Происхождение названия 
Названы вслед за герреразавром, первым описанным динозавром семейства, в честь Виторио Эрреры, фермера, отыскавшего первые окаменелости

Описание 
Герреразавриды появились на заре эпохи динозавров  в позднем триасе. Это были небольшие (не больше 4 метров длиной) плотоядные ящеры, передвигающиеся на задних конечностях. Характерными особенностями строения скелета герреразаврид являются лишь частично открытая вертлужная впадина, только два крестцовых позвонка (самое маленькое количество среди динозавров). Строение лобковой кости сильно напоминает аналогичное строение у группы тетануров (теропод, наиболее близких к современным птицам). Шарнирно сочленённая нижняя челюсть герреразаврид похожа на челюсти всех теропод. Довольно длинные передние конечности не имели специализированных изменений: было пять полноценных кистевых костей (в то время, как настоящие тероподы имели три длинных пальца с искривлёнными когтями), третий палец длиннее второго. Позвонки герреразаврид не имели полостей для воздушных мешков (в отличие от теропод). Внешне герреразавриды довольно похожи на теропод, однако они не являлись их предками и полностью вымерли уже к началу юрского периода.

Классификация

Структура таксона 
В настоящее время семейство включает три монотипных рода — герреразавры (самый изученный род семейства, известный по нескольким скелетам),
санхуанзавры,
ставрикозавры и, возможно, ещё несколько родов (Chindesaurus,
Caseosaurus), — полноценная классификация которых вызывает затруднения в связи с малым количеством ископаемого материала (возможно, последние два таксона являются синонимами).

Novas (1992) определил Herrerasauridae как кладу, включающую ближайшего общего предка герреразавра и ставрикозавра, а также всех его потомков.

Другие возможные базальные тероподы: Alwalkeria и Teyuwasu.

Филогения 
Положение герреразаврид на эволюционном дереве динозавров не вполне ясно. Они могут быть базальными тероподами, базальными ящеротазовыми или отдельной веткой, развившейся при разделении динозавров на ящеротазовых и птицетазовых. Ранние исследователи предполагали, что они представляют собой раннюю линию завроподоморф.
Nesbitt в 2009 году предположил, что герреразавры, и связанные с ними герреразавриды, являются очень ранней веткой, отделившейся от теропод, в то время как другие (например, Ezcurra, 2010) находят их базальной веткой клады Eusaurischia, что ближе к началу ветки ящеротазовых, чем к веткам теропод или завроподоморф. Ситуация осложняется корреляциями слоёв окаменелостей, относимых к позднему триасу.

С тероподами герреразаврид сближают некоторые характеристики — крупные когти, зубы, особенности костей таза. Многие палеонтологи, однако, не соглашались с такой классификацией  и указывали на отсутствие у герреразаврид ключевых, по их мнению, признаков теропод (к примеру, полостей в позвонках, предназначенных для воздушных мешков).

Филогенетическое дерево 
Первая кладограмма, представленная здесь, основана на анализе, выполненном Fernando E. Novas, Martin D. Ezcurra, Sankar Chatterjee и T. S. Kutty в 2011 году. Здесь герреразавриды являются примитивными ящеротазовыми, но не тероподами.

Вторая кладограмма основана на исследованиях Hans-Dieter Sues, Sterling J. Nesbitt, David S Berman и Amy C. Henrici в 2011—2012 годах. Здесь герреразавриды являются базальными тероподами.

Анализ Pacheco et. al., 2019 восстановил герреразаврид как базальных ящеротазовых:

Novas et al., 2021 обнаружили, что герреразавриды являются базальными ящеротазовыми, вместе с Tawa, Chindesaurus и Daemonosaurus входящими в кладу Herrerasauria:

История и находки 
 Род герреразавры описан впервые в 1963 году по находкам в , Сан-Хуан, Аргентина. Почти полный скелет герреразавра был найден там же в 1988 году Известны находки герреразавров в Бразилии и Северной Америке.
 Род ставрикозавры известен по одной единственной находке 1936 года (описана только в 1970 году) в   (геологический парк Palerrota, Южная Бразилия).
 Род санхуанзавры представлен единственной находкой в  в 1994 году (описан в 2010 году).
 Род Chindesaurus представлен единственной находкой в  (Национальный Парк Петрифайд-Форест, США) в 1985 году (описан в 1995 году).
 Род Caseosaurus описан в 1998 году по единственной находке в  (Техас, США).
 Род ?Alwalkeria описан в 1987 году по единственной сильно фрагментированной  находке (части позвоночника, части челюстей, бедро, лодыжка) в , Индия.
 Род ?Teyuwasu описан в 1999 году по единственной очень сильно фрагментированой  находке 1933 года (бедро и голень) в  (геологический парк Palerrota, Южная Бразилия).

Источники 

Динозавры триасового периода